Националният филмов регистър () е списък на американски филми, избрани от Националния филмов съвет на САЩ за съхранение в Библиотеката на Конгреса.

Пълномощията на съвета, учреден съгласно Акта за съхранение на филмите от 1988 г., са потвърдени от законодателните актове на Конгреса от 1992, 1996 и 2005 г.

В списъка ежегодно се включват двадесет и пет филма, имащи културно, историческо или естетично значение, които са снимани най-малко десет години по-рано. В списъка могат да бъдат включвани пълнометражни и късометражни художествени, документални и анимационни филми, както и любителски видео филми. Към 2017 г. регистърът включва 725 филма.

Филми, включени в Националния филмов регистър на САЩ 

I Parts 1 – 5, 7, and 10
II A serial of thirteen short films
III A serial of eight short films
IV A serial of seven short films
V Not released until 1952
VI A serial of twenty-one short films
VII A serial of fourteen short films
VIII A serial of twenty short films
IX A serial of seven feature films

Външни препратки 
 Официален сайт

Библиотека на Конгреса
Архиви в САЩ
Кино на САЩ
САЩ